Bomben kan syfta på

 Bomben (1920) – en svensk komedifilm från 1920 i regi av Rune Carlsten
 Bomben (1953) – en brittisk film från 1953 i regi av Ted Tetzlaff, originaltitel Time Bomb
 Bomben (1969) – en brittisk film från 1969 i regi av Richard Lester, originaltitel The Bed Sitting Room
 Bomben (1987) – en västtysk TV-film från 1987 i regi av Helmut-Christian Görlitz, originaltitel  Die Bombe
 Bomben (2001) – en brittisk film från 2001 i regi av Graham Theakston, originaltitel The Bombmaker
 Bomben – vadhållning gällande resultat i idrottstävlingar, se Oddset
 Bomben (album) – ett usikalbum av Mofeta & Jerre